Naranjito – maskotka mundialu 1982
 Naranjito – miejscowość i gmina w Portoryko
 Naranjito – miasto w Ekwadorze, w prowincji Guayas
 Naranjito – kanton w Ekwadorze, w prowincji Guayas
 Naranjito – gmina w Hondurasie, w departamencie Santa Bárbara
 Naranjito – gmina w Portoryko